Список утраченных фильмов России (1914) — список утраченных фильмов Российской империи отснятых в 1914 году, отсортированный в алфавитном порядке. Все фильмы (фильмы-балеты Якова Протазанова — спорно) художественные.

Легенда

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Миславский В. Кино в Украине. 1896—1921. Факты. Фильмы. Имена. Харьков : Торсинг, 2005.
 
 

Списки утраченных фильмов Российской империи